La Coupe Davis 1992 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 31 janvier au 5 décembre dans différents lieux.

Les États-Unis (finaliste sortant) remporte leur  grâce à leur victoire en finale face à la Suisse par trois victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1992 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 93 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 21 dans la "Zone Amérique",
 23 dans la "Zone Asie/Océanie",
 33 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La finale de la Coupe Davis 1992 est remportée par l'équipe des États-Unis face à la Suisse à Forth-Worth (Texas). Les Américains alignaient l'une des équipes les plus impressionnantes de leur histoire puisqu'elle comprenait le vétéran John McEnroe et les jeunes Peter Sampras, Andre Agassi et Jim Courier, tous furent vainqueurs de tournois du Grand Chelem (33 au total) et tous furent classés numéro un mondial dans leur carrière. Cette équipe - la plus forte de tous les temps sur le papier- était dirigée par Tom Gorman. Un cinquième joueur participa à cette campagne, le spécialiste du double Rick Leach qui joua contre l'Argentine au premier tour et contre la Tchécoslovaquie au second. 

La finale se joua sur « dur » dans une salle qui n'était pas énorme (11 500 spectateurs) mais dans une ambiance très patriotique, mille drapeaux américains avaient été vendus avant le début de la rencontre et les organisateurs en firent venir deux-mille de plus au dernier moment. Les supporteurs suisses étaient venus à 1 500 et parvinrent par moments à se faire entendre avec leurs cloches de vache. 

Pour la première finale de son histoire, la Suisse présentait une équipe de deux joueurs seulement : Jacob Hlasek et Marc Rosset (champion olympique cinq mois plus tôt), ce qui est un désavantage en termes de récupération physique. Ils étaient dirigés par un capitaine nommé Roland Stadler et leur exploit fut de battre en quart de finale les vainqueurs sortant français sur leur sol, à Nîmes : 3-2. Jakob Hlasek et Marc Rosset jouèrent tous les matchs de la campagne, aucun autre joueur ne fut sélectionné pour leur venir en aide.

A Fort-Worth, Andre Agassi battit facilement Hlasek en ouverture mais Marc Rosset égalisa en faisant plier Jim Courier en cinq sets. La rencontre bascula le deuxième jour lors d'un double passionnant que la paire McEnroe-Sampras gagna en cinq manches après avoir perdu les deux premières (6-7, 6-7, 7-5, 6-1, 6-2). Jim Courier apporta le point décisif le troisième jour en battant Jakob Hlasek. 

John McEnroe, 32 ans, jouait sa dernière saison et fit ses adieux après cette finale. Il termina là une formidable carrière en Coupe Davis, riche de 69 matchs (simples et doubles) dont 59 victoires et cinq trophées. Mais durant cette campagne il n'avait joué que le double. 

En demi-finale, à Minneapolis sur terre battue, les États-Unis avaient battu une très forte équipe de Suède 4-1, John McEnroe et Pete Sampras avaient joué pour la première fois ensemble pour battre le duo Stefan Edberg-Anders Jarryd. 

Au tour précédent, à Fort Myers en Floride, les États-Unis avaient bataillé ferme pour disposer des Tchécoslovaques trois victoires à deux. Andre Agassi apporta le point décisif au cinquième match contre Karel Novacek. Auparavant, la paire McEnroe-Leach avait perdu face à Korda-Suk.

Le premier tour avait été facilement gagné contre l'Argentine 5 à 0 à Hawaï.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1993.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1992 se joue entre la Suisse et les États-Unis.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1993. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 25 au 27 septembre.

Matchs détaillés 

À la suite des sanctions de l'O.N.U., contre la République fédérale de Yougoslavie. La Fédération internationale de tennis a décidé de bannir cette dernière de la Coupe Davis. En conséquence, la rencontre entre Cuba et la Yougoslavie n'a pas été jouée, Cuba l'emporte par forfait.

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1992 de l'ATP
 World Team Cup 1992
 Coupe de la Fédération 1992

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1992
Coupe Davis
Davis